Kuncevskaja – stazione della Linea Arbatsko-Pokrovskaja e Filëvskaja della Metropolitana di Mosca
Kuncevskaja – stazione della Linea Bol'šaja kol'cevaja della Metropolitana di Mosca